Brüchert ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Dieter Brüchert (* 1952), deutscher Ringer
 Hedwig Brüchert (* 1945), deutsche Historikerin